

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Arthur Mabillon (1888-1961), archer français.
 Christophe Mabillon (1969-), sculpteur français.
 Jean Mabillon (1632-1707), moine, érudit et historien français.

Toponymie 
 La rue Mabillon est une voie du  de Paris, en France.
 Mabillon est une station du métro de Paris sur la ligne 10, dans le  de Paris.
 Une rue Mabillon (Reims).

Autres 
 La maison natale de Dom Mabillon est une maison située à Saint-Pierremont (Ardennes), en France.

Homonymie
Homonymie de patronyme